ISMEA est un sigle qui peut désigner notamment :
 l’Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées, éditeur de la revue Économies et sociétés
 le cycle d'ingénieurs spécialisés en micro-électronique et applications de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
 The Israel Small and Medium Enterprises Authority

Homonymie d'acronyme